December (Хангыль: 디셈버) — южнокорейский дуэт, сформированный лейблом CS Happy Entertainment в 2009 году. Они дебютировали 27 октября 2009 года с альбомом Dear My Lover.

Дискография

Студийные альбомы

Расширенные пьесы

Синглы

Сотрудничество

Саундтреки

Награды и номинации

Примечания 

Идол-группы Республики Корея
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2017 году